Городской флаг Новогродовки — официальный символ города Новогродовка Донецкой области. Утверждён 21 августа 2009 года решением №5/44-3 сессии Новогродовского городского совета.

Описание 
Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 состоит из двух равновеликих горизонтальных полос жёлтого и зелёного цветов. От древка отходит голубой треугольник, на котором жёлтые лучи. Высота треугольника составляет 5/12 длины флага.

См. также 
Герб Новогродовки
Новогродовка

Флаги городов Донецкой области